Розејлија има више значења:
 Розејлија (Канзас)
 Розејлија (Вашингтон)